Macroplata est un genre éteint de pliosaures de la famille des Rhomaleosauridae. Il a vécu au Jurassique inférieur, à l'Hettangien, soit il y a environ entre  à  millions d'années. Ses fossiles ont été découverts en Angleterre.

Une seule espèce est rattachée au genre : Macroplata tenuiceps.

Description 
Ce pliosaure pouvait atteindre  de long. Il possède un crâne similaire à celui d'un crocodile et son long cou mesure le double de la longueur de sa tête, ce qui est inhabituel pour un Pliosauroidea. Ses os des épaules sont très développés, ce qui lui permettait d'utiliser efficacement ses puissantes nageoires comme des pagaies.

Comme les autres plésiosauriens, Macroplata se nourrissait de poissons qu'il capturait grâce à ses dents acérées en forme d'aiguilles.

Autre espèce 
Plesiosaurus longirostris a été un temps attribué au genre Macroplata, mais R. B. J. Benson et ses collègues en 2011 l'ont finalement rattaché au genre Hauffiosaurus, sous le nom de H. longirostris.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pliosauridae

Notes et références

Références 

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1930
Paléontologie en Angleterre